Соревнования по конькобежному спорту среди мужчин на дистанции 5000 метров на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 6 февраля на Национальном конькобежном овале. В соревновании выступили 20 спортсменов, представляющие 11 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась по результатам четырёх этапов Кубка мира 2021/22.

Нидерландский конькобежец Свен Крамер выиграл эту дистанцию на Играх 2010, 2014 и 2018 годов. На этот раз 35-летний Крамер стал девятым.

Нильс ван дер Пул стал первым с 1988 года шведом, выигравшим медаль на Олимпийских играх в конькобежном спорте. Рекордсмен мира ван дер Пул проигрывал Патрику Русту перед последним кругом 0,99 сек, но сумел отыграть отставание. Представители Нидерландов выигравали медали на этой дистанции на десяти Олимпийских играх подряд (1988—2022).

Медалисты

Рекорды 
До начала зимних Олимпийских игр 2022 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Ссылки 
 Конькобежный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU)